Клитры () — род жуков из семейства листоедов, из подсемейства клитрин.

Описание 
Усики пильчатые, голова втянута в переднегрудь, тело удлинённое. Самцы отличаются более крупной головой и сильно удлиненными передними ногами. Личинки живут на травах и кустарниках в коконах из своих испражнений. Перед окукливанием личинки приделывают к кокону крышечку и окукливаются в нём.

Представители рода являются мирмекофилами — их личинки встречаются в муравейниках, в которые они попадают различными путями. Обычно муравьи затаскивают в свои гнёзда яйца, весьма похожие на семена, а иногда и самих личинок. Личинки питаются детритом, но также могут поедать яйца, личинок и куколок муравьёв.

Перечень видов 
Некоторые виды рода:
 Clytra aliena Weise, 1897
 Clytra appendicina Lacordaire, 1848
 Clytra atraphaxidis (Pallas, 1773)
 Clytra binominata Monrós, 1953
 Clytra bodemeyeri Weise, 1900
 Clytra cingulata Weise, 1898
 Clytra espanoli Daccordi & Petitpierre, 1977
 Clytra laeviuscula Ratzeburg, 1837
 Clytra nigrocincta Lacordaire, 1848
 Clytra novempunctata G.A. Olivier, 1808
 Clytra ovata (Lacordaire, 1848)
 Clytra quadripunctata (Linnaeus, 1758) 
 Clytra rotundata L. Medvedev, 1961 встречается на Кипре.
 Clytra valeriana Ménétries, 1832

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Клитрины
Мирмекофилы
Роды жесткокрылых